Імавере (Imavere) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Імавере (Imavere vald) — колишня волость (1991—2017) у повіті Ярвамаа.
 Імавере (Imavere küla) — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Імавере — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.